

Pessoas
Chad Robert Turton-Kroeger
Thomas Turton
William Turton

Localidades

Turton (Dakota do Sul)

Turton (Lancashire)

Desambiguações de sobrenomes